Albert Schulte ist der Name folgender Personen:

* Albert Schulte (Politiker, 1716) (1716–1786), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hamburg
 Albert Schulte (Politiker, 1877) (1877–1952), deutscher Politiker (SPD), MdL Hessen